Olpe steht für:
 Olpe (Gefäß), antiker griechischer Gefäßtyp

Olpe heißen folgende geografischen Objekte:
 Olpe, Kreisstadt am Biggesee, Kreis Olpe
 Olpe (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Olpe (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis
 Olpe (Wuppertal), Hofschaft der kreisfreien Stadt Wuppertal
 Kreis Olpe, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen

 Olpe (Kansas), Ortschaft im Lyon County, USA

Gewässer:
 Olpe (Bigge) oder Olpebach, rechter Zufluss der Bigge in Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Olpe (Hundem) oder Olpebach, linker Zufluss der Hundem in Kirchhundem, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Olpe, anderer Name des Olpebachs (Kürtener Sülz), linker Zufluss der Kürtener Sülz bei Sülze, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen